Cantó de Saint-Priest, cantó francès del departament del Roine a la regió de Roine-Alps.
 Saint-Priest, municipi francès al departament del Roine (regió de Roine-Alps).
 Saint-Priest-des-Champs, municipi francès del departament del Puèi Domat a la regió de l'Alvèrnia.
 Saint-Priest-Palus, localitat i comuna de França, a la regió de Llemosí, departament de Cruesa, al districte de Guéret.
 Saint-Priest-La-Plaine, comuna de França, a la regió de Llemosí, districte de Guéret.
 Saint-Priest-La-Feuille comuna de França, a la regió de Llemosí, departament de Cruesa, districte de Guéret.
 Saint-Priest (Cruesa), comuna de França a la regió de Llemosí, districte d'Aubusson.